William Sears évoque :
 William Sears (Baháʼí), (1911–1992), auteur américain
 William Sears (physicien) (1939-)
 William Sears (personnalité politique), personnalité politique irlandaise
 William Sears (personnalité politique américaine), Représentant américain de Floride